Роги — тверді утворення на головах тварин
 Роги — штанги завдяки яким тролейбус може рухатися за допомогою контакної мережі
 Роги розрядні — елемент ліній електропередач та підстанційного обладнання для провокування контрольованого пробою повітря у випадку перенапруг

 Роги — село в Україні, Черкаська область, Маньківський район
 Роги — колишнє село у Народицькому районі Житомирської області
 Роги — село в Молдові, Дубоссарський район
 Роги — село у Польщі, Кросненський повіт

Див. також 
 Ріг (значення)
 Рог (значення)
 Роги і копита